

Niemcy 
 Niederdorf – dzielnica gminy Obermaiselstein w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Niederdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis

Szwajcaria 
 Niederdorf – dzielnica Zurychu
 Niederdorf – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Waldenburg

Włochy 
 Niederdorf – gmina

Zobacz też 
 Niederndorf